Blaue Berge bezeichnet folgende Gebirge und Erhebungen:
 Blaue Berge (Niger)
 Blauer Berg bei Oberschoderlee, ein national bedeutender Trockenrasen mit einem Vorkommen der Europa-Hornmelde in Niederösterreich
 Blaues Gebirge in der Demokratischen Republik Kongo
 Sinimäed in Estland
 Nilgiri-Berge in Indien

Siehe auch:
 Blauberge
 Blauenberg
 Blue Mountains
 Riesengebirgslied („Blaue Berge, grüne Täler“)
 Von den blauen Bergen kommen wir, Schlager von Goldy und Peter de Vries